Натуральне число 1255
 1255 рік до нашої ери
 1255 рік нашої ери